Phalaenopsis speciosa — эпифитное трявянистое моноподиальное растение семейства Орхидные.

Вид не имеет устоявшегося русского названия, в русскоязычных источниках используется научное название Phalaenopsis speciosa.

Синонимы 
 Phalaenopsis speciosa var. christiana Rchb.f. 1882
 Phalaenopsis speciosa var. imperatrix Rchb.f. 1882
 Polychilos speciosa (Rchb.f.) Shim 1982

Естественные вариации 
 Phalaenopsis speciosa var. christiana Rchb.f.
 Phalaenopsis speciosa var. imperatrix Rchb.f.
 Phalaenopsis speciosa var. speciosa

Биологическое описание 
Моноподиальный эпифит средних размеров. 
Стебель укороченный, полностью скрыт основаниями листьев. 
Листья 15-20 см длиной, 6-8 см шириной. 
Цветонос метельчатый, свисающий. Длиной до 30 см.  Цветки белого цвета, с фиолетово-бордовым расплывчатым пятном, ароматные. Очень изменчивая окраска цветов.  От Phalaenopsis pulchra отличается деталями строения цветка.

Ареал, экологические особенности 
Андаманские и Никобарские острова На стволах и ветвях высоких деревьев и манграх.  Количество осадков в местах естественного произрастания имеет сезонные колебания: с января по апрель 25-100 мм, с мая по декабрь 180—330 мм.

В культуре 
Температурная группа — тёплая. В природе этот вид растет при дневных температурах 30-33 °C и ночных: 25 °C. Влажность воздуха 80-91 %.

Общая информация о агротехнике в статье Фаленопсис.

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 Christenson, E. A. 2001. Phalaenopsis: a monograph. (Monog Phalaenopsis) 174—176.
 Gruss O, Rollke L, 1990, Phalaenopsis -Arten von den Andamanen und Nicobaren-Inseln: Phalaenopsis speciosa und Phalaenopsis tetraspis. Orchidee 41. (6): 219—221
 Sweet HR, 1971, Notes on the habitat of Phalaenopsis speciosa var. tetraspis. Orchid Dig. 35. (7): 201—204

Ссылки 
 Phalaenopsis speciosa фотографии на сайте phals.net
 Phalaenopsis speciosa на сайте Especes de Phalaenopsis
 Phalaenopsis speciosa на сайте Internet Orchid Species Photo Encyclopedia
 Phalaenopsis speciosa на сайте KEW

Комнатные растения
Флора Юго-Восточной Азии
Фаленопсис